Соня Сон (, род. 9 мая 1964) — американская актриса и сценарист.

Карьера 
Сон начала свою карьеру как писатель. В 1998 году она написала сценарий и исполнила главную женскую роль в независимом фильме «Слэм», который был отмечен призом кинофестиваля «Сандэнс». После успеха, Сон появилась с небольшими ролями в голливудских фильмах «Воскрешая мертвецов» и «Шафт», а также нескольких независимых проектах

Сон наиболее известна по одной из главных ролей в сериале HBO «Прослушка» (2002—2008). В 2008 году, после завершения съемок в сериале, актриса на время приостановила активную творческую деятельность и занялась политикой, она была организатором кампании в поддержку будущего президента США Барака Обамы в Северной Каролине. Актриса является основателем социальной программы в помощь в реабилитации подростков, которые были вовлечены в преступную деятельность.

После «Прослушки» Сон имела второстепенные роли в сериалах «Братья и сёстры» и «Хорошая жена». С 2011 по 2012 год она снималась в сериале ABC «Следствие по телу». Она была уволена из шоу после двух сезонов по творческим причинам. После этого она была задействована во второстепенных ролях в сериалах «Чёрная метка» и «Первородные».

Личная жизнь 
Сон окончила среднюю школу Уорика, где была королевой выпускного. Она вышла замуж за австралийского композитора Адама Плака. Имеет двух дочерей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт